

Gastronomia 
 Fritto misto alla milanese
 Fritto misto alla piemontese
 Fritto misto di pesce

Televisione 

 Fritto misto – varietà televisivo del 1978-1979 condotto da I Gatti di Vicolo Miracoli

de:Fritto misto